LINGO2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 606 амінокислот, а молекулярна маса — 68 066.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки